Wronsky ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Wronsky (1877–1946), deutscher Manager
 Siddy Wronsky (geborene Neufeld; 1883–1947), jüdische Sozialarbeiterin, Sozialpolitikerin und Lehrerin

Siehe auch:
 Wronski
 Vronskiy